Siegbahn es un apellido de origen sueco. Puede hacer referencia a

 Karl Manne Georg Siegbahn (1886-1978), físico sueco, Premio Nobel de Física en 1924.
 Kai Manne Börje Siegbahn (1918-2007), físico sueco, Premio Nobel de Física en 1981.
 siegbahn, unidad de longitud, también llamada «unidad X».